Roider ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Roider (* 1994), österreichische Skispringerin
 Jakob Roider (1906–1975), deutscher Forstmann und Volkssänger, siehe Roider Jackl
 Johann Peter Roider (1776–1820), deutscher katholischer Theologe
 Maximilian Roider (1877–1947), deutscher Bildhauer, Steinmetz und Porträtist
 Renate Roider (* 1971), österreichische Skilangläuferin